Виталий Жук:
 Жук, Виталий Макарович (1949—2015) — украинский шашечный тренер и спортивный функционер.
  — белорусский борец греко-римского стиля.
 Жук, Виталий Михайлович (род. 1996) — белорусский легкоатлет; десятиборец.